Niemcy:
 Bramfeld – dzielnica Hamburga

Osoby:
 Herbert Bramfeld – niemiecki sportowiec